Mabel kan syfta på:

Kultur 

Sångaren Mabel McVey

Geografi

Antarktis 

 Mabel (udde),

Nya Zeeland 

 Mabel (berg), Manawatu-Wanganui,

USA 

 Mabel (ort), Minnesota, Fillmore County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar